Mali Vrh je pogosto krajevno ime:

Naselje

Slovenija 
 Mali Vrh, Brežice, Občina Brežice
 Mali Vrh, Mirna Peč, Občina Mirna Peč
 Mali Vrh, Šmartno ob Paki, Občina Šmartno ob Paki
 Mali Vrh pri Prežganju, Mestna občina Ljubljana
 Mali Vrh pri Šmarju, Občina Grosuplje

Hrvaška
 Mali Vrh Kamanjski, Hrvaška

Gora 
 Mali vrh (2017 m), Karavanke

Glej tudi 

 Veliki Vrh
 Mali Vrhek

Naselja v Sloveniji